Ernest »Ty« Arbour, kanadski profesionalni hokejist, * 29. junij 1896, Waubaushene, Ontario, Kanada, † 11. februar 1979. 

Igral je na položaju levega krilnega napadalca za NHL moštvi Pittsburgh Pirates in Chicago Black Hawks. V ligi NHL, v kateri je igral tudi njegov brat Jack Arbour, je prebil 5 sezon.

Kariera
Kariero je začel po koncu vojaške službe med prve svetovne vojne. Najprej je nastopal za tri amaterska moštva, Port Arthur Pascoes, Midland Aces in Brandon Wheat Cities. Leta 1921 je prestopil v moštvo Edmonton Eskimos, ki je sodelovalo v ligi Western Canada Hockey League, ki je tedaj predstavljala konkurenco ligi NHL. Leta 1924 je za dve sezoni odšel v drugo WCHL moštvo Vancouver Maroons. 

Leta 1926 mu je uspel preboj v ligo NHL, saj je zaigral za moštvo Pittsburgh Pirates. V njem je ostal le sezono in pol, saj se je sredi sezone 1927/28 preselil k moštvu Chicago Black Hawks in v njem ostal do konca sezone 1930/31. Zatem je okrepil moštvo Pittsburgh Yellow Jackets v ligi International Hockey League, leta 1932 pa prestopil v drugo IHL moštvo, Buffalo Bisons. Kariero je končal po eni sezoni igranja za moštvo Edmonton Eskimos, za katerega je v preteklosti že nastopil.

Pregled kariere

|-
| Waubaushene A.C.
| OHA-Ml.
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Waubaushene A.C.
| OHA-Ml.
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| colspan="17" | 
|-
| Port Arthur Pascoes
| TBSHL
| 18/19
|
| 6
| 8
| 1
| 9
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Midland Aces
| OHA-Sr.
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Brandon Wheat Cities
| MHL-Sr.
| 20/21
|
| 12
| 11
| 4
| 15
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Brandon Wheat Cities
| Pokal Allan
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 8
| 4
| 12
| 
| 2
|-
| Edmonton Eskimos
| WCHL
| 21/22
|
| 24
| 27
| 6
| 33
|
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Edmonton Eskimos
| WCHL
| 22/23
|
| 30
| 18
| 9
| 27
|
| 10
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Edmonton Eskimos
| Stanleyjev pokal
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Edmonton Eskimos
| WCHL
| 23/24
|
| 30
| 13
| 5
| 18
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Maroons
| WCHL
| 24/25
|
| 27
| 15
| 5
| 20
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Maroons
| WHL
| 25/26
|
| 30
| 10
| 6
| 16
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 41
| 7
| 8
| 15
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 27/28
|
| 32
| 5
| 5
| 10
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 3
| 4
| 7
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 29/30
|
| 42
| 10
| 8
| 18
|
| 26
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 30/31
|
| 41
| 3
| 3
| 6
|
| 12
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 31/32
|
| 47
| 13
| 3
| 16
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 32/33
|
| 17
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Eskimos
| NWHL
| 33/34
|
| 33
| 18
| 8
| 26
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 463
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 239
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Veterani prve svetovne vojne
Hokejisti Waubaushene A.C.
Hokejisti Port Arthur Pascoes
Hokejisti Midland Aces
Hokejisti Brandon Wheat Cities
Hokejisti Edmonton Eskimos
Hokejisti Vancouver Millionaires
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Buffalo Bisons (IHL)